

Geografia
 Isola di Bunce – isola della Sierra Leone

Persone
 Che Bunce – ex calciatore neozelandese
 Frank Bunce – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Larry Bunce – ex cestista statunitense